Jerzy Świderski ps „Pol” (1927–1944) – powstaniec warszawski w 2. kompanii „Rudy” batalionu „Zośka” Armii Krajowej.
 Jerzy Świderski ps. „Lubicz” (1929–2017) – profesor medycyny, powstaniec warszawski, autor publikacji o tematyce powstańczej i harcerskiej.
 Jerzy Świderski (ur. 1948) – polski działacz partyjny, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Siedlcach.